Weilersbach, une commune de Bavière en Allemagne.
 Weilersbach, une rivière affluente de l’Ammer.